Clubul Sportiv Dinamo București – società polisportiva rumena di Bucarest
 Clubul Sportiv Dinamo București – squadra di pallacanestro dell'omonima società polisportiva di Bucarest
 Clubul Sportiv Dinamo București – squadra di pallavolo femminile dell'omonima società polisportiva di Bucarest
 Clubul Sportiv Dinamo București – squadra di pallavolo maschile dell'omonima società polisportiva di Bucarest